Само (самоназвание — сану), другие названия: самого, сан, ниниси, — народ, говорящий на языке юго-восточной подгруппы манде (Brooks 1989: 24). Проживает на территории Мали и Буркина-Фасо. Численность по данным на конец 1990-х годов составляла 319 тыс. человек, из них 240 тыс. человек проживало в Буркина Фасо.

История 
Этногенез само связан с экспансией мандинго эпохи древнего государства Мали (XIII—XVI века) и их смешением с автохтонным населением сенуфо и бобо. Включает в себя субэтнические группы матья, сембла и само-гуан в Буркина Фасо и дууни джо в Мали. Говорят на языке само.

Религия 
Значительная часть само — мусульмане-сунниты, большинство придерживается традиционных верований — культа плодородия и сил природы. Распространены пляски и песни в масках под аккомпанемент флейт и барабанов, сопровождающие ритуалы, связанные с культом предков.

Традиционные хозяйственные занятия 
Традиционно занимаются ручным подсечно-огневым земледелием (сорго, просо-фонио, рис, хлопок, арахис, батат, бобовые), животноводством (крупный рогатый скот горбатой породы, козы, овцы, птица), сезонной охотой. Развиты ремёсла — кузнечное, гончарное, ткацкое. Распространены отходничество на плантации в соседние страны.

Общество 
Традиционная семья само большая, патриархальная. Брак патрилокальный. Счёт родства патрилинейный.

Культура 
Культура само сочетает элементы культур народов сенуфо и бобо и других народов мандинго.

Жилище и быт 
Поселения компактные или разбросанные. Жилище прямоугольное, с плоской крышей или круглое, с конической крышей из травы и пальмовых листьев. Характерны группы башнеобразных зернохранилищ. Поселения само были обнесены высокими стенами с несколькими входами. Ворота быль стол малы и низки, что люди должны были пригибаться при входе. Дома имели несколько входов (Klein 2001: 53).
 
Традиционная женская одежда — яркая несшитая юбка, у мужчин преобладает одежда европейского покроя.
 
Пища — растительная с маслом карите и острыми соусами.

Музыка — одним из традиционных музыкальных инструментов является свисток. На них играли собравшись в группы. Свисток имел важную музыкальную и ритуальную роль. Представлял собой абстрактную человеческую фигурку завернутую в кожу рептилии. Подобные свистки есть и у народа бобо (Libin 1977—1978: 25).

Литература 
 Андрианов Б. В., Арсеньев В. Р. 1999. Само. Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия. С. 466—467.
 Broks G.E. 1989. Ecological Perspectives on Mande Population Movements, Commercial Networks, and Settlement Patterns from the Atlantic Wet Phase to the Present. History in Africa. Vol. 16. P. 23 — 40.
 Klein M.A. 2001. The Slave Trade and Decentralized Societies. The Journal of African History. Vol. 42. No. 1. P. 49 — 65.
 Libin L. 1977—1978. Musical Instruments in the Metropolitan Museum. The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series. Vol. 35. No. 3. P. 2 — 48

Народы Мали
Народы Буркина-Фасо